

Sport
 KTS Tarnobrzeg
 KTS Weszło

Telewizja
 Katolicka Telewizja Serbinów